Мятлик арктический ()  вид рода  семейства . Используется как кормовое растение.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 10 — 40 см. Корневище тонкое, ползучее. Стебли гладкие. Листья мягкие, изогнутые, плоские или вдоль сложенные. Лигулы длиной 1 — 1,5 мм.

Соцветие  раскидистая пирамидальная метёлка с тонкими веточками. Колоски тёмно — окрашенные, длиной
4 — 5 мм. Нижние цветковые чешуи по жилкам опушены. Каллус имеет пучок слаборазвитых извилистых волосков. Пыльники 1,4 — 2,5 мм длиной. Иногда встречаются вивипарные формы.

Число хромосом 2n=42, 56, 60, 62, 70, 74.

Распространение и экология 
Обитает в тундрах, по галечникам рек и ручьёв на лугах, песчаных гривах и гольцах.

Встречается в Арктике, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Значение и применение 
, крупным рогатым скотом, козами удовлетворительно поедается в молодом состоянии. Позже поедается плохо.

Синонимика 
По данным The Plant List вид имеет следующие синонимы и инфравидовые ранги:

Синонимы

Инфравидовые ранги

Примечания

Ссылки 
 

арктический
Кормовые растения
Флора Евразии
Кормовые растения северного оленя